Desa Jenengan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jenengan (administrativ by i Indonesien, lat -7,57, long 110,67), Jawa Tengah, 
 Desa Jenengan (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 110,79), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar